ACBA peut faire référence à :
 Agglomération Côte Basque-Adour ;
 Association canadienne de boxe amateur.